Borowoi (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Borowoi (Komi), Siedlung städtischen Typs in der Republik Komi
ländliche Siedlungen:
 Borowoi (Region Altai), in der Region Altai
 Borowoi (Karelien), in der Republik Karelien
 Borowoi (Kemerowo), in der Oblast Kemerowo
 Borowoi (Kirow), in der Oblast Kirow
 Borowoi (Swerdlowsk), in der Oblast Swerdlowsk
 Borowoi (Tscheljabinsk), in der Oblast Tscheljabinsk

Borowoi ist der Familienname folgender Personen:
 Alexei Alexejewitsch Borowoi (1875–1935), russischer individualistischer Anarchist, Schriftsteller, Redner, Lehrer und Propagandist

Siehe auch:
 Borowoje (Begriffsklärungsseite)